A Holland TT volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság hatodik futama. A versenyt Assenban rendezték június 26-án, a többi versenyhelyszínnel ellentétben ez szombati napra esett.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források

H
M